Томилин, Сергей: Томилин, Сергей Аркадьевич (1877—1952) — выдающийся украинский учёный, доктор медицинских наук.
 Томилин, Сергей Валерианович (1875—?) — командир 99 пехотного Ивангородского полка, генерал-майор.